Pirogoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pirogoff (1899–1964), russischer Opernsänger (Bass)
 Grigorij Pirogoff (1885–1931), russischer Opernsänger (Bass)
 Nikolai Iwanowitsch Pirogow (auch: Pirogoff; 1810–1881), russischer Chirurg und Pädagoge

Siehe auch:
 Pirogoff-Amputation
 Pirogov
 Pirogow